Constantino I puede referirse a las siguientes personas:

 Constantino I.— Emperador romano del siglo IV.
 Constantino I de Armenia.— Rey de Cilicia del siglo XI.
 Constantino I de Constantinopla.— Patriarca de Constantinopla del siglo VII.
 Constantino I de Escocia.— Rey de Escocia del siglo IX.
 Constantino I de Grecia.— Rey de Grecia del siglo XX.
 Constantino I de Lacon-Serra.— Juez de Arborea del siglo XII.